Друхов () — село, центр Друховского сельского совета Березновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1459 человек. Почтовый индекс — 34643. Телефонный код — 3653. Код КОАТУУ — 5620484801.

Местный совет 
34643, Ровненская обл., Березновский р-н, с. Друхов, ул. Шевченко, 101а.

Ссылки 
 Друхов на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Березновского района